«Stop, Look, Listen (To Your Heart)» — песня, написанная Томом Беллом и Линдой Крид в 1971 году. Первыми исполнителями стали The Stylistics.

Версия Дайаны Росс и Марвина Гэя 

В 1973 году Дайана Росс и Марвин Гэй записали свою версию песни для альбома Diana & Marvin. Спродюсировал запись Хэл Дэвис. Песня была выпущена в качестве финального сингла в 1974 году. В Великобритании песня заняла 25 место. В то время как в Бразилии песня заняла первое место.

В 2001 году версия Росс и Гэя была включена в саундтрек к фильму «Дневник Бриджит Джонс».

Чарты

Примечания

Ссылки 



Песни 1971 года
Песни The Stylistics
Синглы Avco Records
Песни, написанные Линдой Крид
Песни, написанные Томом Беллом
Песни Дайаны Росс
Песни Марвина Гэя
Песни, спродюсированные Хэлом Дэвисом
Синглы EMI Records